Daniel Stern – pseudonimo di Marie d'Agoult, scrittrice francese
Daniel Stern  – attore statunitense
Daniel Stern  – psicoanalista statunitense